Molin ist der Familienname folgender Personen:

 Alziro Molin (* 1932), italienischer Bergsteiger
 Artur Molin (* 1977), deutscher Sänger und Schauspieler
 Davide Dal Molin (* 1978), italienischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Francesco Molin (1575–1655), 99. Doge von Venedig
 Gino Molin-Pradel (1942–2020), österreichischer Fotograf
 Jakob ben Moses haLevi Molin (1375–1427), Talmudist und Posek (halachische Autorität)
 Johan Molin (* 1976), schwedischer Eishockeyspieler
 Johan Peter Molin (1814–1873), schwedischer Bildhauer
 Juri Nikolajewitsch Molin (* 1934), sowjetisch-mordwinischer Chemiker

 Magnus Molin (* 1979), schwedischer Tischtennisspieler
 Marco Molin (1758–1818), Bürgermeister (Podestà) des österreichischen Venedigs
 Ola Molin (* 1974), schwedischer Badmintonspieler
 Ove Molin (* 1971), schwedischer Eishockeyspieler
 Paolo Dal Molin (* 1987), italienischer Leichtathlet
 Pelle Molin (1864–1896), schwedischer Schriftsteller und Maler
 Raffaele Molin (1825–1887), italienischer Arzt, Zoologe und Geologe

Molin steht für folgende geographische Objekte:
 Molin (Serbien), ein ehemaliges Dorf in der Gemeinde Nova Crnja in der Vojvodina, Serbien

Siehe auch:
 Villa Molin, Renaissancegebäude in Venetien, Italien
 Moulin
 Molina